est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonol
 fisétine ou 3,3',4',7-tétrahydroxy flavone, numéro CAS 
 kaempférol ou 3,4',5,7-tétrahydroxy flavone, numéro CAS 

 Flavone
 lutéoline ou 3',4',5,7-tétrahydroxy flavone, numéro CAS 
 scutellaréine ou 5,6,7,4'-tétrahydroxyflavone, numéro CAS